Юрий Коротков:
 Коротков, Юрий Александрович (род. 1936) — советский хоккеист с мячом.
 Коротков, Юрий Васильевич (1931—1990) — советский футболист.
 Коротков, Юрий Марксович (род. 1955) — советский и российский сценарист, писатель, режиссёр.
 Коротков, Юрий Николаевич (1928—1994) — советский футболист.